Rafał Tarnowski (zm. 1372 lub 1373) – kasztelan wiślicki, podkomorzy sandomierski
 Rafał Tarnowski (zm. 1441) – kasztelan wojnicki, starosta lwowski, dworzanin królewski
 Rafał Tarnowski (zm. 1803) – generał-major wojsk koronnych